Nazareth — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1971 году.

После того, как группа была замечена миллионером Биллом Фехилли, который стал их менеджером, группа заключает контракт с лейблом Pegasus и в середине 1971 года переезжает в Лондон. В том же 1971 году группа записывает на студии Trident Studios дебютный альбом, получивший название Nazareth.

Несмотря на то, что альбом получил одобрение критиков, коммерческого успеха он не имел. Однако более счастливая судьба ждала два сингла c него, изданные в 1972 году: «Dear John» вошёл в тройку лучших песен во Франции, а «Morning Dew» пользовалась популярностью в Германии. Этого было достаточно, чтобы расписание гастрольных поездок группы было расписано на весь 1972 год. На родине оба сингла провалились.

Дэн Маккаферти: «Бодрый залп энергии и куража. Понятия не имели, в каком направлении нам двигаться, но смаковали каждую минуту».

Список композиций 
Авторы песен Пит Эгнью, Мэнни Чарлтон, Дэн Маккаферти, Дэрел Свит, кроме отмеченных
Сторона А
 Witchdoctor Woman (Чарлтон, МакКаферти) — 4:09
 Dear John — 3:48
 Empty Arms, Empty Heart — 3:15
 I Had a Dream — 3:23
 Red Light Lady — 6:00
Сторона Б
 Fat Man — 3:25
 Country Girl — 4:05
 Morning Dew (Бонни Добсон, Тим Роуз) — 7:06
 The King Is Dead — 4:47
бонусы юбилейного CD-издания
 «Friends» (b-side) — 3:23
 «Dear John» (single edit) — 2:42
 «Morning Dew» (alternate edited version) — 4:50
 «Friends» (alternate edit) — 3:26
 «Morning Dew» (extended single version) — 8:07
 «Witchdoctor Woman» (previously unreleased version) — 4:31

Участники записи 
Nazareth
 Дэн Маккаферти — вокал
 Мэнни Чарлтон — гитара
 Питер Эгнью — бас-гитара, гитара
 Дэрел Свит — ударные

Приглашённые музыканты
 Дэвид Стюарт — орган (5)
 Пит Уингфилд — фортепиано (2, 8)
 Пит Йорк — конга, , тамбурин (9)
  — слайд-гитара (7)
 Колин Фретчер — аранжировка струнных и баса (5, 9)

Технический персонал
 Рой Томас Бейкер — звукоинженер
  — музыкальный продюсер
 Майк Браун — ремастеринг
  — аннотации к переизданию, ремастеринг

Примечания 

Дебютные альбомы 1971 года
Альбомы Nazareth
Альбомы на английском языке
Альбомы Philips Records